Die Hardee’s Pro Classic 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Dothan, Alabama. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 16. bis 22. April 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Dothan (Alabama)